Никитинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Саитовский сельсовет — в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Саитовский сельсовет — в Починковском районе Нижегородской области.